Уберти () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Уберти, Бернардо дельи (1060—1133) — святой Римско-Католической Церкви, епископ Пармы, папский легат, кардинал, член монашеского ордена бенедиктинцев.
 Уберти, Фарината (1212—1264) — глава флорентийских гибеллинов (то есть сторонников империи).
 Уберти, Франческо (род. 1962) — итальянский гребец-байдарочник.